Georg Zipfel ist der Name folgender Personen:

* Georg Zipfel (Politiker) (1896–nach 1938), deutscher Politiker (NSDAP), MdL Bayern
 Georg Zipfel (Skilangläufer) (* 1953), deutscher Skilangläufer